Луво:

 Луво, Анри (1910—1991) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Луво Маньонга (род. 1991) — южноафриканский прыгун в длину.
 Луво — язык нилотской семьи, распространённый в Южном Судане.